Krawczyk est un patronyme porté notamment par :
 Bogusław Krawczyk (1906-1941), sous-marinier polonais
 Daniel Krawczyk (né en 1961-), footballeur français
 Desirae Krawczyk (née en 1994), joueuse de tennis américaine
 Eliana Krawczyk (née en 1982-), officier de marine argentine
 Franck Krawczyk (né en 1969-), compositeur français
 Gérard Krawczyk (né en 1953-), réalisateur, acteur et scénariste français de cinéma
 Karina Krawczyk (née en 1971-),  actrice allemande
 Katarzyna Krawczyk (née en 1990-), lutteuse polonaise
 
 Krzysztof Krawczyk (1946-2021), chanteur et compositeur polonais
  (né en 1962-), athlète polonais, spécialiste du saut en hauteur
 Pauline Krawczyk (née en 1985-), joueuse de basket-ball franco-polonaise
 Richard Krawczyk (né en 1947-), footballeur français
 Robert Krawczyk (né en 1978-), judoka polonais
 Sławomir Krawczyk (né en 1963-), coureur cycliste polonais
 Szymon Krawczyk (né en 1998-), coureur cycliste polonais
 Tadeusz Krawczyk (né en 1959-), coureur cycliste polonais

Patronyme polonais